Die Japan Women’s Open Tennis 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 11. bis 17. September 2017 gleichzeitig mit dem Turnier in Québec statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Japan Women’s Open Tennis 2017 wurde vom 9. bis 11. September 2017 ausgetragen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Kōtō